Асерри () — кантон в провинции Сан-Хосе Коста-Рики.

География 
Находится в центральной части провинции. Граничит на юге с провинцией Пунтаренас. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 7 округов:

 Асерри
 Тарбака
 Вуэльта-де-Хорко
 Сан-Габриель
 Легуа
 Монтеррей
 Салитрильос

Примечания 

Кантоны провинции Сан-Хосе